Góry w Polsce
 Nowa Góra – góra w Gorcach
 Nowa Góra – góra w Pieninach Właściwych

3 miejscowości w Polsce: 
 Nowa Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Nowa Góra – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice 
 Nowa Góra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby